Miejscowości w USA:
 Wausaukee – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Wausaukee – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
Gminy w USA:
 Wausaukee (ang. Wausaukee Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette